Invasione normanna dell'Irlanda
Invasione normanna di Malta
Invasione normanna del Galles
Invasione normanna della Sicilia

Pagine correlate 
Conquista normanna
Guerre bizantino-normanne